Spinotocepheus är ett släkte av kvalster. Spinotocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Spinotocepheus